Matokari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Matokari (ö, lat 60,58, long 21,19), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Matokari (ö, lat 60,73, long 21,32), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 
 Matokari (ö, lat 60,49, long 21,37), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Finlandförgreningar